Franciaország
Cherré, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Cherré, település Franciaországban, Sarthe megyében